

Persone
 Edward Fender – slittinista polacco
 Freddy Fender, nato Baldemar Garza Huerta – cantante e chitarrista messicano naturalizzato statunitense
 Leo Fender – liutaio statunitense, fondatore dell'azienda Fender
 Sam Fender – cantante britannico

Altro
 Fender Musical Instruments Corporation – azienda costruttrice di chitarre, bassi elettrici e amplificatori
 Fender Bender 500 – cartone animato prodotto da Hanna-Barbera